Buława – broń obuchowa
 Buława (przysiółek)
 Buława (szczyt)
 Buława – wieś we wschodniej Rosji w Kraju Chabarowskim w Rejonie Ulczskim
 R-30 Buława – rosyjski pocisk balistyczny
 Buława marszowa – ozdobna pałka używana przez tamburmajorów do dyrygowania orkiestr wojskowych i do żonglerki